

Anno 
 338 o 338 a.C.

Matematica 
 338 (numero)